Татья́на Миха́йловна Петро́ва (род. 25 февраля 1950 года, Пономари, Кировская область) — российский государственный деятель, депутат Государственный совет-Хасэ Республики Адыгея председатель Совета Представителей Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Биография 
Татьяна Петрова родилась 25 февраля 1950 в многодетной семье в деревне Пономари Котельничского района Кировской области, русская. В 1973 году окончила Рязанский медицинский институт имени академика И. П. Павлова по специальности «санитария», квалификация — санитарный врач.

Работать начинала на станции Лихая Юго-Восточной железной дороги в должности врача по гигиене труда. С 1976 по 1993 год работала санитарным врачом по гигиене детей и подростков, врачом-эпидемиологом, заведующей санитарно-гигиеническим отделом, заместителем главного врача в Адыгейской областной санэпидстанции. В 1993—2001 годах — главный врач Центра госсанэпиднадзора в г. Майкопе, врач высшей квалификации.

Член РПС, член фракции «Единая Россия» в Госсовете-Хасэ РА, Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов

2001—2006 гг. — председатель Совета Представителей Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея

Увлечение — чтение художественной и политической литературы.

Награды 
 Отличник здравоохранения СССР
 Заслуженный работник здравоохранения Республики Адыгея
 Заслуженный врач Российской Федерации
 Почётные грамоты Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея
 Почётный знак Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь».

Примечания

Литература 
 А. Козлов. Республика Адыгея в феврале 1997 года. Сайт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Ссылки 
 Петрова Т. М.
 
 

Санитарные врачи
Политики по алфавиту
Председатели Государственного совета Адыгеи